Central do Brasil (canção) — de Legião Urbana
 Central do Brasil (filme) — brasileiro de 1998, indicado ao Oscar
 Estrada de Ferro Central do Brasil — ferrovia brasileira
 Estação Central do Brasil — estação final do sistema ferroviário da cidade do Rio de Janeiro
 Banco Central do Brasil — o banco central brasileiro

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de estações
Desambiguações de organizações